Никола́й Смирно́в:
 
 
 
 Смирнов, Николай Валерьевич (1967—1994) — советский и российский военнослужащий, командир отделения, младший сержант, Герой России.
 
 Смирнов, Николай Владимирович (1878—1915) — русский офицер, полковник, герой Первой мировой войны.
 Смирнов, Николай Гаврилович (род. 1948) — советский футболист.
 Смирнов, Николай Георгиевич (род. 1948) — советский и российский учёный, член-корреспондент Российской академии наук.
 
 
 
 Смирнов, Николай Ксенофонтович (1847—1907) — священнослужитель Русской православной церкви.
 Смирнов, Николай Константинович (1902—1973) — советский военный деятель, член Военного совета Балтийского флота, вице-адмирал.
 
 
 
 
 Смирнов, Николай Семёнович (1767—1800) — русский поэт и переводчик.
 Смирнов, Николай Сергеевич (род. 1949) — советский футболист, защитник.
 Смирнов, Николай Степанович (1908—?) — советский работник сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.